35-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 

 35-я пехотная дивизия (Российская империя).
 35-я стрелковая Сибирская Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия (СССР).
 35-я мотострелковая Красноградская Краснознамённая дивизия (1965—1992, СССР).
 35-я гвардейская стрелковая Лозовская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (СССР).
 35-я гвардейская механизированная дивизия (1946—1957), 35-я гвардейская мотострелковая дивизия (1957—1964) — наименования, под которыми существовала 93-я гвардейская стрелковая Харьковская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 35-я пехотная дивизия (США).
 35-я пехотная дивизия (вермахт).
 35-я полицейская гренадерская дивизия СС.

Артиллерийские и ракетные дивизии 
 35-я ракетная Краснознамённая, орденов Кутузова и Александра Невского дивизия (СССР, Российская Федерация).
 35-я зенитная артиллерийская Нижеднестровская дивизия (СССР)

Танковые дивизии 
 35-я гвардейская танковая Корсуньсько-Дунайская ордена Суворова дивизия (СССР, 1957—1965).

Авиадивизии 
 35-я противолодочная авиационная дивизия дальнего действия (СССР, 1983—1994).

Дивизии кораблей 
 35-я дивизия подводных лодок (СССР) — в составе 1-й флотилии подводных лодок ВМФ СССР с 1964 по 1969 гг.
 35-я дивизия надводных кораблей (СССР, Россия)